Příjmení Hertl, přechýleně Hertlová, nosí více významných osobností:

 Jan Jiří Hertl (asi 1670–1740) – český barokní malíř
 Jan Hertl (1906–1965) – český historik a sociolog
 Jan Hertl (1929–1996) – český fotbalista
 Jiří Hertl (1917–1975) – československý hokejista
 Tomáš Hertl (* 1993) – český profesionální hokejista
 Rostislav Hertl (* 1971) – český fotbalista a trenér

Česká příjmení
Bavorská příjmení